Ruegg ou Rüegg :

 Alfred Rüegg (1934-2010), coureur cycliste suisse
 Anny Rüegg (1912-2011),  skieuse alpine suisse
 François Ruegg (né en 1954), artiste plasticien suisse
 Ivo Rüegg (né en 1971), pilote de bobsleigh suisse
 Kevin Rüegg (né en 1998), footballeur suisse
 Lukas Rüegg (né en 1996), coureur cycliste suisse
 Ralph Rüegg (né en 1973), bobeur suisse
 Ronnie Rüeger (né en 1973),  gardien suisse et écossais de hockey
 Timon Rüegg ( né en 1996), coureur cycliste suisse
 Yvonne Rüegg (née en 1938), skieuse alpine suisse

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique